Christchurch puede referirse a:
 Christchurch, localidad ubicada en la región de Canterbury (Nueva Zelanda).
 Christchurch (Cambridgeshire), Inglaterra
 Christchurch, localidad ubicada en el condado de Dorset (Inglaterra).
 Distrito electoral de Christchurch, centrado sobre la localidad homónima, en Dorset.
 Christchurch (Gloucestershire), Inglaterra
 Christchurch (Newport), Gales